La legge del compenso (titolo inglese The Law of Compensation) – cortometraggio italiano del 1913 prodotto dalla Società Anonima Ambrosio
The Law of Compensation – cortometraggio del 1913 diretto da Edwin August
The Law of Compensation  – film del 1917 diretto da Joseph A. Golden e Julius Steger